Куру́мов — чеченская и тюркская фамилия. «Курум» — тюркское слово, означающее «россыпь камней» (например, Каракорум означает «нагромождение чёрных камней»). Известные носители:
 Курумов, Алим Салимханович (1911—1974) — кумыкский советский театральный актёр и режиссёр, народный артист РСФСР.
 Курумов, Касим Мустапаевич (1805—1889) — участник Кавказской и Русской-турецкой войн, генерал-майор, общественный деятель.